

Codici 
 wum – codice ISO 639-3 della lingua wumbvu

Geografia 
 Wum – città del Camerun